Beurzerbeek (beek)
Beurzerbeek (natuurgebied)